El término Boulder puede referirse a:

Escalada
 Búlder, modalidad de escalada en bloques de roca o pequeñas paredes.

Geografía 
Las siguientes poblaciones de Estados Unidos:

 Boulder (Colorado)

Boulder (Montana)

 Boulder (Utah)

 Boulder (Wyoming)
 Boulder City (Nevada)
Boulder Creek (California)